Peter Bolzano ist der Name folgender Personen:

* Peter Bolzano (Mediziner) (1793–1818), österreichisch-böhmischer Mediziner und Hochschullehrer
 Peter Bolzano (1794–1839), deutscher Badpächter, siehe Gebrüder Bolzano